Turniej o Złoty Kask 2014 –  cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. W sezonie 2014 rozegrano trzy turnieje eliminacyjne oraz finał, w którym zwyciężył Przemysław Pawlicki.

Turniej eliminacyjny (Rawicz) 
 Rawicz, 30 marca 2014
 Sędzia: Piotr Jąder

Turniej eliminacyjny (Ostrów Wlkp.) 
 Ostrów Wielkopolski, 30 marca 2014
 Sędzia: Grzegorz Sokołowski

Turniej eliminacyjny (Kraków) 
 Kraków, 30 marca 2014
 Sędzia: Zdzisław Fyda

Finał 
 Rawicz, 12 października 2014 (pierwotnie finał miał się odbyć w Tarnowie w dniu 18 maja 2014)
 Sędzia: Ryszard Bryła

Bieg po biegu:
 Gomólski, Zengota, Miesiąc, Baran
 Walasek, Miedziński, Miśkowiak, Protasiewicz
 Pawlicki, Brzozowski, Baliński, Jabłoński
 Buczkowski, Ułamek, Świderski, Janowski
 Gomólski, Jabłoński, Buczkowski, Miedziński (w/zdubl.)
 Świderski, Protasiewicz, Brzozowski, Zengota
 Baliński, Miśkowiak, Baran, Ułamek
 Pawlicki, Janowski, Walasek, Miesiąc
 Baliński, Janowski, Protasiewicz, Gomólski
 Zengota, Pawlicki, Miedziński, Ułamek
 Walasek, Świderski, Baran, Jabłoński
 Miśkowiak, Buczkowski, Brzozowski, Niedźwiedź (d4), Miesiąc (t)
 Gomólski, Pawlicki, Świderski, Miśkowiak (d4)
 Walasek, Zengota, Baliński, Buczkowski
 Miedziński, Brzozowski, Janowski, Baran (d/start)
 Ułamek, Protasiewicz, Jabłoński, Miesiąc
 Ułamek, Gomólski, Walasek, Brzozowski (d4)
 Miśkowiak, Janowski, Jabłoński, Zengota
 Pawlicki, Buczkowski, Protasiewicz, Kajzer (d4)
 Miedziński, Baliński, Świderski, Niedźwiedź (u3)
 Bieg dodatkowy o 5. miejsce: Buczkowski, Miedziński, Miśkowiak (w/u)
 Bieg dodatkowy o 2. miejsce: Gomólski, Walasek
 Bieg o Puchar Burmistrza Rawicza: Pawlicki, Gomólski, Baliński (d2), Walasek (w/2 min)

Przypisy

Bibliografia 
 Bez niespodziewanych rozstrzygnięć - relacja z eliminacji Złotego Kasku w Rawiczu
 Finał bez Miedzińskiego - relacja z el. Złotego Kasku w Ostrowie Wielkopolskim
 Wielcy Pawliccy i małe niespodzianki - relacja z eliminacji Złotego Kasku w Krakowie
 Przemysław Pawlicki najlepszy w szóstym podejściu - finał Złotego Kasku w Rawiczu
 Złoty Kask 2014

2014
2014 w sporcie żużlowym
2014 w polskim sporcie